Yara peut faire référence à :
 Yara, une municipalité de Cuba ;
 Yara, une chanteuse libanaise née en 1983 ;
 Yara, un film de 2018 réalisé par Abbas Fahdel ;
 Yara International, une compagnie norvégienne du secteur de la chimie, produisant notamment des engrais azotés tels que l'ammonitrate.